Бьёрн Бе́ргманн Сигюрда́рсон, Бьёдн Бергманн Сигюрдарсон (; 26 февраля 1991, Акранес) — исландский футболист, нападающий клуба «Молде» и сборной Исландии.

Биография 
Дебютировал в клубе «Акранес» в чемпионате Исландии 2007 года, в основном выходил на замену. В следующем году стал игроком основного состава, но клуб вылетел из высшего дивизиона, и в январе 2009 Сигюрдарсон подписал трёхлетний контракт с норвежским клубом «Лиллестрём». Из-за травмы провёл в первом сезоне только 12 игр, забил один гол. Осенью 2011 продлил контракт до 2014 года.

Летом 2012 подписал четырёхлетний контракт с клубом английского Чемпионшипа «Вулверхэмптон Уондерерс». По итогам сезона клуб вылетел в третий по силе дивизион, Сигюрдарсон потерял место в основном составе и 31 января 2014 года был отдан в аренду до конца года в норвежский клуб «Молде». Вторую половину сезона 2014/15 провёл в аренде в датском «Копенгагене». В июле 2016 подписал в качестве свободного агента контракт с «Молде».

5 января 2018 подписал 3,5-летний контракт с клубом РФПЛ «Ростов». В Чемпионате России он провёл 38 матчей и забил 8 голов. В 2020 году игрок перешёл из «Ростова» в АПОЭЛ. Исландец пробыл в кипрском клубе до конца сезона 2019/20. За полгода Бьёрн ни разу не попал даже в заявку.

Карьера в сборной 
В составе молодёжной сборной Исландии провёл два матча на чемпионате Европы 2011 года, играл в отборочном турнире к чемпионату Европы 2013.

С 2011 года выступает за главную сборную.

Статистика

Клубная

В сборной 

По состоянию на 9 июня 2020

Итого: сыграно матчей: 17 / забито голов: 1; победы: 7, ничьи: 2, поражения: 8.

Голы за сборную Исландии

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Акранес»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Ростов»